Al-Mustain ou Al-Musta`în bi-llâh (en arabe : al-mustaʿīn bi-llāh,  « celui qui a le soutien de Dieu ») est un surnom honorifique (laqab) donné à plusieurs souverains musulmans :
 Abû al-`Abbâs al-Musta`în bi-llah Ahmad, calife abbasside en Irak de 862 à 866 ;
 Al-Musta'în bi-llah Sulayman ben al-Hakam, calife omeyyade de Cordoue de 1009 à 1010 puis de 1013 à 1016 ;
 Sulayman al-Musta`în, émir fondateur des Houdides de la Taïfa de Saragosse de 1039 à 1046 ;
 Ahmad II al-Musta`în, émir houdide de 1085 à 1110 ;
 Abû `Abd Allâh Mohammed VII al-Musta`în, émir nasride de Grenade de 1392 à 1408 ;
 Abû al-Fadhl al-`Abbâs al-Musta`în bi-llah, calife abbasside en Égypte de 1406 à 1414 ;
 Abû Nasr al-Musta`în Sa`d surnommé Cirizá par déformation de Sidi Sa`d, émir nasride de Grenade de 1455 à 1464.